YY steht für:
 Yakkity Yak, eine australische Zeichentrickserie
 das Rufzeichen-Präfix von venezolanischen Funkstationen
 als Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten von (Boots-)Händlern in den Niederlanden

YY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Attika
 Großbritannien: Beverley
 Norwegen: Svolvær in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Y.Y. steht für:
 Pseudonym (Ys für wise) von Robert Wilson Lynd (1897–1949), irischer Schriftsteller

yy steht für:
 Digraph (Linguistik) für die finnische Lautung /yː/

YY